Алексе́й Ю́рьевич Бычко́в (8 ноября 1972, Москва, СССР) — российский футболист. Выступал на позиции нападающего в таких клубах, как «Шинник», ЦСКА и «Факел». Автор самого быстрого гола в истории чемпионатов России.

Клубная карьера 
Начинал карьеру в ЦСКА, за вторую команду которого выступал в 1990—1993 годах во Второй низшей лиге СССР. Также в сезоне 1993/94 он сыграл один матч в Кубке России за основной состав. 13 апреля 1994 года в 1/4 финала армейцы по пенальти одолели «Локомотив» 4:3. Бычков заменил Сергея Мамчура после первого тайма. В том сезоне ЦСКА в Кубке дошли до финала, где уступили «Спартаку» по пенальти 2:4. В 1993 году Бычков перешёл в ярославский «Шинник», который играл в первой лиге. Сыграл 19 матчей, забив 10 мячей. По окончании сезона вернулся в армейский клуб, но в основном составе закрепится не смог, и в мае того года ушёл в «Шинник». В чемпионате России дебютировал 17 апреля 1994 года в матче 7-го тура против «Ротора». На 62-й минуте он вышел на замену вместо Александра Гришина. В клубе выступал в период с 1994 по 1999 год, играя сначала в первой лиге, а затем и в высшем дивизионе. В 1998 году Бычков дебютировал в еврокубках. 25 июля в Кубке Интертото «Шинник» дома принимал «Валенсию» и победил 1:0. Бычков появился на поле на 53-й минуте, заменив Сергея Серебрянникова.

4 августа 1999 года на 9-й секунде матча против «Ротора» Алексей Бычков открыл счёт во встрече и забил самый быстрый гол в истории чемпионатов России: тот матч завершился со счётом 2:0. Этот рекорд был повторён через 23 года, 9 октября 2022 года в матче чемпионата России между «Ротором» и «Краснодаром»: тогда нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун также открыл счёт 9-й секунде, однако в той встрече «Краснодар» проиграл 3:2, ведя 2:0. При этом некоторые СМИ заявили, что именно Олусегуна забил самый быстрый гол, сделав это через 8,9 секунд после стартового свистка: ближе всех к этому достижению подходил только «спартаковец» Эммануэль Эменике в сезоне 2012/2013, забивший на 10-й секунде в матче против «Алании».

В том сезоне «Шинник» занял последнее место и вылетел. Бычков покинул клуб и вернулся в ЦСКА. Сыграв в сезоне-2000 22 матча и забив 8 голов, ушёл в «Шинник» на два сезона. Также в сезоне 1999/00 он сыграл один матч в Кубке. 11 апреля 2000 года в матче 1/4 финала ЦСКА выиграли по пенальти у «Анжи». В основное время матч завершился со счётом 1:1, на 31-й минуте Бычков отличился. В серии пенальти ЦСКА победил 5:3. Также, как и 6 лет назад армейцы дошли до финала, где вновь уступили — «Локомотиву» в дополнительное время 2:3. В 2001 году «Шинник» вышел в Премьер-лигу, где Бычков сыграл 18 матчей и забил 2 мяча. По окончании сезона ушёл в «Факел», выступавший в первом дивизионе, где и завершил свою карьеру.

Клубная статистика

Достижения 
 Финалист Кубка России: 1993/94, 1999/00

Примечания

Ссылки 
 Гол Олусегуна на 9-й секунде – повторение рекорда ЧР. В 1999-м так быстро за вылетевший «Шинник» забил воспитанник ЦСКА

Футболисты России
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж